Штеффі Граф була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Наталію Звєрєву з рахунком 6–0, 6–0. Поєдинок тривав лише 32 хвилини, найкоротший і найбільш однобокий серед фіналів турнірів Великого шолома. Єдиний фінал турнірів Великого шолома за Відкриту з сухим рахунком в обох сетах.

За свої сім матчів на турнірі Граф шість сетів виграла з рахунком 6–0. Це був її другий крок до виконання першого і станом на 2018 рік єдиного календарного золотого Великого шолома за Відкриту еру. Крім того, це був перший фінал турнірів Великого шолома, починаючи з Відкритого чемпіонату Франції 1981, у якому не брали участь ні Мартіна Навратілова, ні Кріс Еверт.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1988 on ITFtennis.com , the source for this draw

Жінки, одиночний розряд
Відкритий чемпіонат Франції, жінки, одиночний розряд
1988 у тенісі